Augustus Meineke (1790-1870), philologue allemand ;
Birgit Meineke (1964-), nageuse est-allemande ;
Don Meineke (1930-2013), joueur de basket-ball américain ;
Eva Maria Meineke (1923-), actrice allemande.